Фетард (; , «высокий лес») — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер).

Демография 
Население — 1374 человека (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 1388.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания 

Населённые пункты графства Южный Типперэри